Тонгу́р (от ) — караимская фамилия.

Известные носители 
 
 Тонгур, Сергей Вениаминович (род. 1956) — советский и российский актёр, сын Вениамина Тонгура.